De Rally van Finland 2004, formeel 54th Neste Rally Finland, was de 54e editie van de Rally van Finland en de negende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2004. Het was de 384e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Jyväskylä.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven 

 * Rijder is buiten het algemene klassement teruggekeerd onder de zogenaamde supe-rally regel.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Rally in 2004
Rally van Finland